Ino (filha de Cadmo) — personagem da mitologia grega
 Ino Yamanaka — personagem de Naruto

Pessoas
 Ino Anastácia — imperatriz-consorte bizantina, esposa do imperador Tibério II Constantino
 Kei Inoo —  ator e cantor japonês

Outros significados
 173 Ino — asteriide da cintura principal
 INO Records — gravadora americana fundada em Nashville, Tennessee, especializada em música cristã contemporânea

Desambiguação